Kiss Balázs (1972) olimpiai bajnok kalapácsvető
Kiss Balázs (1980) labdarúgó-partjelző
Kiss Balázs (1983) világbajnok birkózó
Kiss Balázs (1995) válogatott kenus
Kiss Balázs (1999) labdarúgó